Pluska (Kroatië), een plaats in de gemeente Luka in de Kroatische provincie Zagreb
 Pluska (Trebnje), een plaats in de Sloveense gemeente Trebnje